Jim Jones peut désigner :
 Jim Jones (1931-1978), pasteur américain, fondateur du groupe religieux sectaire « Le Temple du Peuple » connu pour le suicide collectif de 1978 au Guyana ;
 Jim Jones, chanteur et guitariste britannique ;
 Jim Jones (1976-), rappeur américain ;
  (né en 1943), homme politique canadien.